B (numismàtica), símbol de la ciutat de Barcelona a les monedes que encunyava
 Astrologia: B, símbol dels bessons.
 Biologia: B, grup sanguini del sistema A0B.
 Calendari: B, segona lletra que representa el dilluns al calendari
 Educació: B S'utilitza com a sistema de qualificació escolar: als països anglosaxons equival al notable i a l'educació primària espanyola s'assigna a una feina que "està bé".
 Física:
 b, símbol del barn, unitat de superfície 
 B, representa el nombre bariònic.
 B, lletra del color blau en el sistema de codificació RGB.
 Informàtica:
 b, símbol del bit.
 B, símbol del byte
 Lingüística:
 B, lletra de l'alfabet català
 B o Beta, lletra de l'alfabet grec
 В, lletra de l'alfabet ciríl·lic 
 Matemàtiques:
 B Els romans utilitzaven aquest símbol amb el valor de tres-cents; amb una ratlla horitzontal al damunt equivalia a tres mil.
 Música:
 B En la música antiga, representava la nota musical si. Avui dia els alemanys l'utilitzen per representar el si bemoll.
 B Indica una de les dues cares d'un disc fonogràfic o d'una casset, normalment la secundària en discos senzills (singles) i maxi-singles, o la segona cara en els LP i cassetes.
 Química:
 B símbol químic del bor.
 B identifica la vitamina B.
 Vehicles: B Identifica els vehicles de Bèlgica.
 Vídeo: Indica una de les cares d'una cinta de vídeo del sistema 2000.